Лос Аријас има више значења:

 Лос Аријас, Сан Николас (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Аријас, Ел Запоте (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Аријас (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику